Parti paysan unifié peut faire référence à au moins deux partis politiques :
 Le Parti paysan unifié de Pologne (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), qui a existé de 1949 à 1990 comme parti satellite du Parti ouvrier unifié polonais ;
 Le Parti paysan unifié de Serbie (Ujedinjena Seljačka Stranka), créé en 2000.